Бурханпур:

 Бурханпур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Бурханпур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.